Vinterkriget och liknande uppslagsord kan syfta på

 Vinterkriget – ett krig utkämpat mellan Finland och Sovjetunionen mellan den 30 november 1939 och den 13 mars 1940
 Vinterkriget (film) – en finsk film från 1989, originaltitel Talvisota
 Vinterkriget (roman) – en roman från 2013

Se även
 Fortsättningskriget – ett krig utkämpat mellan Finland och Sovjetunionen mellan den 25 juni 1941 och den 19 september 1944